Михаил Бурмистров:
 Бурмистров, Михаил Борисович (род. 1949) — российский адвокат.
 Бурмистров, Михаил Васильевич (1904—1946) — советский военачальник, генерал-майор.
 Бурмистров, Михаил Фёдорович (1901—1939) — Герой Советского Союза.